Högby kyrka kan syfta på:

Högby kyrka, Östergötland – en kyrka norr om Mjölby i Linköpings stift
Högby kyrka, Öland – en kyrka öster om Löttorp i Växjö stift